«Остерегайтесь жалости» — британский фильм 1946 года режиссёра Мориса Элви по роману Стефана Цвейга «Нетерпение сердца».

Сюжет

В ролях 
 Лилли Пальмер — Эдит фон Кекешфальва
 Альберт Ливен — Антон Марек
 Седрик Хардвик — доктор Альберт Кондор
 Глэдис Купер — миссис Клара Кондор
 Линден Треверс — Илона Домански, подруга Эдит
 Эрнест Тесиджер — барон Эмиль фон Кекешфальва
 Эмрис Джонс — лейтенант Йожи Молнар, друг Антона
 Ральф Труман — майор Сэндор Балинкай
 Энтони Доусон — лейтенант Бланник
 Фриц Вендхаузен — Йозеф, слуга в доме борона
 Джон Салью — полковник Франц Бубенчик

Критика 
Во время выхода фильм не имел большого успеха ни у критиков, ни у зрителей. Критик «Нью-Йорк Таймс» Босли Краузер назвал фильм скучным. Фильм заслужил характеристику меланхолической мелодрамы. Франсуа Трюффо с сарказмом писал, что фильм иллюстрирует, как выражение «английское кино» является противоречием в терминах.

Плохой приём фильма приостановил карьеру режиссёра Морис Элви, ранее снимавшего по несколько фильмов в год, он следующие пять лет отошёл от кино, при этом, он всё-равно считал фильм своей лучшей работой, и как отмечается, на которую «потратил немало любовных усилий» и сам очень восхищался.

Спустя время, однако, историки кино заметили достоинства фильма: журнал «Film Review» указал, что в художественно плане это был успех, а Роберт Мёрфи из Британского института кино писал, что этот крупнобюджетный фильм достоин рассмотрения, отмечалось, что это, возможно, лучший фильм режиссёра. Леонард Малтин назвал картину «сентиментальной, но эффектной».

Отмечалась сложность экранизации романа: его содержание сложно «показать», при том, что его фабула укладывается в пятнадцать минут экранного времени:

Чувствительный Роман Стефана Цвейга «Нетерпение сердца» содержал ряд ловушек для неосторожного режиссера, и Морису Элви не совсем удалось их избежать.

Некоторые колеблются, прежде чем утверждать, что фильм иногда скучен и очень часто медлителен, потому что сюжет стоит того, и игра актёров была исключительно хороша. Возможно, лучшие исполнения были у сэра Седрика Хардвика в роли грубоватого доктора и Глэдис Купер в роли его слепой жены, но и у Лилли Палмер в роли калеки, и у Альберта Ливена в роли её любовника, были хорошие моменты. Выступление мисс Палмер, по сути, было очень трогательным, чего нельзя было сказать о фильме в целом, который, хотя и был задумчивым, доброжелательным и взрослым произведением, просто не был выдающимся.

Однако, хотя фильм бесконечно уступает «Письму незнакомки» (снятому два года спустя Максом Офюльсом), он не лишён своего мрачного очарования. Лилли Палмер трогательно уязвима, как баронесса-инвалид, чье счастье с армейским офицером Альбертом Ливеном оказывается под угрозой, когда она обнаруживает истинную причину его внимания. Научившись своему ремеслу в эпоху безмолвия, режиссёр Морис Элви не может удержаться от переигрывания мелодрамы, но актерский состав — особенно доктор Седрик Хардвик и его слепая жена Глэдис Купер — делают всё как нужно.

Сью Харпер, историк культуры, почётный профессор истории кино в Университете Портсмута — специалист по британскому кинематографу из Британского института кино, неуспех фильма у зрителя и критики видела в том, что основанная на романе Стефана Цвейга картина имела «значительные культурные претензии», а пессимистичный сюжет фильма о девушке-калеке которая влюбляется в бесчувственного насмешника — «очень печальный»:

Тема этой истории уходит корнями в очень человеческие недостатки. Разве мы все не поймали себя на этом? Пробуждать ложные надежды и говорить чистую ложь? Положение, которое таким образом предлагалось мужской аудитории, испытать неловкую стыдливость, а женщинам — только беспомощное страдание. Поэтому, хотя фильм и снят на блестящем уровне, и хорошо демонстрировал свой Цвейговский источник, никому он не нравился, кроме русских, чьему мрачному национальному характеру он, возможно, подходил.

Примечания

Источники 
 Bosley Crowther — Beware of Pity' New Bill at the Park Avenue — Premieres at Rialto, Cinema Dante // The New York Times, 1 November 1947

Фильмы Великобритании 1946 года
Чёрно-белые фильмы Великобритании
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы об инвалидах
Фильмы о Вене
Экранизации произведений Стефана Цвейга